El nombre John Wayne, puede referir a: 

John Wayne: seúdonimo de Marion Robert Morrison, actor de cine estadounidense (1907-1979)
John Wayne Gacy, Jr.: asesino en serie estadounidense. Conocido como Pogo, el payaso (1942-1994)
John Wayne Bobbitt: celebridad mediática estadounidense. Conocido porque su esposa le cortó el pene con un cuchillo cuando este la violó estando ebrio (1967-)
 «John Wayne» (2016), canción de Lady Gaga.